Auto Hebdo est un magazine hebdomadaire français spécialisé dans les sports mécaniques.
 Auto Hebdo est un magazine de petites annonces automobiles canadien, imprimé et en ligne.